Guanabara – ex stato federale del Brasile
 Taça Guanabara – torneo calcistico brasiliano
 Jardim Guanabara – quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile